Dies ist eine Liste der bestehenden Bahnhöfe in London (Stand: März 2018). Größter Güterbahnhof der Stadt ist Wembley Yard an der Strecke nach Nordwestengland über Rugby. Die Personenbahnhöfe sind nachstehend alphabetisch aufgelistet. Die Fahrgastzahlen basieren auf Erhebungen des Office of Rail and Road für das Fiskaljahr 2016/17 (1. April bis 31. März).

Nicht aufgeführt sind die Stationen der London Underground und der Docklands Light Railway; siehe Liste der Stationen der London Underground. Eine Übersicht der Tarifzonen befindet sich auf der Webseite visitorshop.tfl.gov.uk.

Siehe auch 
 Liste der Stationen der London Underground
 Geschlossene Stationen der London Underground
 Liste der Stationen der Docklands Light Railway
 Eisenbahnknoten London
 Verkehr in London

Quellen 
 
 H.V. Burley: Chronology of London Railways. Railway and Canal Historical Society, Oakham, Leicester 1982, ISBN 0-901461-33-4

Einzelnachweise 

 
London